Gleducar es un proyecto educativo libre surgido en Argentina en el año 2002. Además, es una asociación civil que actúa en el campo de la educación y la tecnología.

Gleducar es una comunidad independiente conformada por docentes, estudiantes y activistas de la educación vinculados por el interés común en el trabajo colectivo, la construcción cooperativa del conocimiento y la libre distribución del mismo.

El proyecto trabaja alrededor de diversas temáticas como el conocimiento libre, la educación popular, la educación horizontal, el aprendizaje colaborativo, las nuevas tecnologías libres e impulsa el uso de software libre en las escuelas como un modelo pedagógico y técnico, teniendo como máximo objetivo un cambio en el paradigma de la producción, construcción y difusión de los contenidos educativos.

Está integrado por una comunidad educativa autoorganizada, constituida como ONG (una asociación civil) que responde a los intereses y objetivos de la comunidad.

Líneas de acción y objetivos 
La organización trabaja sobre siete líneas de acción en las que se enmarcan sus proyectos e iniciativas:
 Recursos educativos abiertos: promueve la creación de contenidos educativos que puedan ser reutilizados libremente y se forma a docentes y educadores en la creación de repositorios y contenidos de este tipo.
 Cuestionamiento a la propiedad intelectual: debate y cuestiona la propiedad intelectual. Realiza acciones para reducir sus alcances y busca generar conciencia en el campo de la educación para promover un espíritu crítico entorno al tema.
 Tecnologías libres: promueve el uso, enseñanza y desarrollo de tecnologías libres en la educación. Esto abarca al software libre, estándares abiertos y hardware libre.
 Acceso abierto: apoyo al movimiento del acceso abierto, que promueve el acceso libre, inmediato e irrestricto al material académico, principalmente artículos de investigación científica de revistas especializadas y resultados de desarrollos científicos.
 Redes distribuidas: impulsa la creación de redes abiertas, libres, gratuitas y distribuidas; no sólo informáticas, sino también sociales y organizacionales.
 Innovación pedagógica: promueve y apoya proyectos e iniciativas vinculadas a la educación no formal, la educación popular, la pedagogía libertaria, el constructivismo, la pedagogía crítica, entre otros.
 Políticas educativas: busca generar y participar en el debate sobre las políticas educativas oficiales del Estado, especialmente en lo relacionado con nuevas tecnologías y contenidos educativos trabajando en conjunto con organizaciones gubernamentales para el desarrollo y la implementación de material educativo, concreción de audiencias con funcionarios públicos, entre otras acciones.

Historia y desarrollo 

El proyecto Gleducar nació alrededor del año 2002 en la ciudad de Cañada Rosquín, Santa Fe y se estableció como asociación civil en el año 2004. Hoy en día es uno de los más importantes proyectos educativos argentinos y referente en materia de educación libre.

Fue declarado de interés nacional por el Senado de la Nación Argentina en el año 2005.

Es reconocido a nivel mundial como referente de la educación libre en América Latina. En el año 2007 recibió una Mención Honorífica en el Concurso Internacional "Chris Nicol" de Software Libre de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) por su destacado trabajo en materia de educación libre y sustentable.

Acciones 

Gleducar lleva adelante proyectos para mejorar laboratorios informáticos, materiales educativos libres en conjunto con otras organizaciones sin fines de lucro y trabajando en conjunto con el Estado argentino. Cuenta con un repositorio de recursos educativos libres y un catálogo de herramientas de software libre educativo.

También desarrolla capacitaciones pedagógicas y técnicas en lo referido a la producción colaborativa de conocimientos, educación y software libre.

Regularmente organiza dos eventos anuales: Congreso de Libre Cultura para Institutos Terciarios (CoLCIT) y Encuentro por una Educación Libre (Epuel). Asimismo participa de congresos y encuentros locales, regionales e internacionales sobre la materia.

Ha trabajado en conjunto con el Ministerio de Educación de su país de origen en la elaboración de materiales educativos libres. Sin embargo, la ONG no recibe actualmente aportes económicos de ninguna entidad gubernamental. Gleducar forma parte del Consejo Asesor del programa oficial Conectar Igualdad, impulsado por Gobierno Argentino durante el periodo 2009-2012.

Ha llevado a cabo numerosas acciones en conjunto con la Fundación Vía Libre. También ha desarrollado proyecto libres y llevado a cabo actividades en conjunto con otras organizaciones como Fundación Equidad, Caritas, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), AMSAFE, SoLAr, FM La Tribu, CaFeLUG, LUGRo, Tuquito GNU/Linux, Wikimedia Argentina, entre otras. El proyecto también cobija e impulsa otras iniciativas, como Argenclic, Universidad Libre, entre otros.

En materia internacional, ha participado y adherido a diversas declaraciones conjuntas sobre acceso al conocimiento y la educación libre y abierta, como la Declaración de Santo Domingo, la Declaración de Ciudad del Cabo para la Educación Abierta y la Carta por la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento. Participa además en iniciativas de alcance internacional, como Free Technology Academy, proyecto financiado por la Comisión Europea.

Trabaja también en temas vinculados a la libre circulación del conocimiento, participando junto otras organizaciones civiles en iniciativas y campañas de alerta sobre la amenaza de los regímenes de propiedad intelectual para el acervo cultural común, o de movilización contra políticas que avasallen la neutralidad de la red y la libertad de expresión en Internet, en diversas oportunidades.

Recursos proporcionados 

Gleducar proporciona múltiples recursos para los docentes y para todos aquellos que quieran realizar proyectos libres vinculados a la C3. El espacio se provee sin costo económico alguno bajo la condición de usar una licencia libre de tipo copyleft que permita, mínimamente, compartir y derivar libremente los materiales generados.

La comunidad de Gleducar cuenta con recursos como: un wiki educativo, un campus virtual, un servidor de webquest, múltiples listas de correo, y un agregador de sitios personales para centralizar y seguir los cambios en los blogs de algunos de los integrantes de la comunidad. Cuenta también con un Catálogo de Aplicaciones Educativas Libres (CAEL), construido colaborativamente y en el que se ha basado la publicación "Software Educativo Libre" del Centro Internacional de Desarrollo Tecnológico y Software Libre (CYDETIS)

La infraestructura técnica utilizada por la ONG Gleducar es brindada por Usuarios de Software Libre Argentina (USLA).

Estado actual 
Desde comienzos de 2012, la asociación se encuentra disuelta o no manifiesta actividad. Tampoco esta activo el dominio gleducar.org.ar y los servicios que este prestaba.

Referencias 

Educación 2.0 en Argentina
Organizaciones de software libre
Organizaciones informáticas
Organizaciones no gubernamentales de Argentina
Organizaciones sin ánimo de lucro